Романенко Дмитро Володимирович — український військовий діяч, підполковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Романенко Дмитро Іванович — український футболіст, захисник та півзахисник.

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок